Claude Domeizel (né en 1940), homme politique français, père d'Emmanuelle Fontaine-Domeizel.
 Emmanuelle Fontaine-Domeizel (née en 1973), femme politique française, fille de Claude Domeizel.